Grave - uma frequência de som
Grave (banda)
Acento grave

Localidades 

La Grave

Grave (Países Baixos)

Desambiguação